Финал четырёх Кубка вызова ФИБА 2015 прошёл с 24 по 26 апреля 2015 года на «Хайри Гюр Арене» в Трабзоне, Турция. В Финале четырёх встретятся победители четвертьфинальных матчей. Обладателем Кубка вызова ФИБА стал французский «Нантер», обыгравший в финале хозяина Финала четырёх турецкий «Трабзонспор».

Сетка

Полуфиналы 
Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Кубка вызова ФИБА

Кубок вызова ФИБА 2014/2015
Финалы Кубка вызова ФИБА
Спорт в Трабзоне